Salto de Aldeiadávila pode se referir a:

O Salto de Aldeiadávila, uma barragem espanhola do município de Aldeiadávila da Ribeira, na província de Salamanca, Castela e Leão.
O Salto de Aldeiadávila, um povoado espanhol do município de Aldeiadávila da Ribeira, na província de Salamanca, Castela e Leão.